Трусы (значения):

 Трусы — разновидность мужского и женского нательного белья.
 Трусы — посёлок в Орловской области России.

См. также 
 Трус
 Трусов